Alexandre Grosjean (1970-), Belgisch voetbalbestuurder
 André Grosjean (1932-2018), Belgisch volksvertegenwoordiger, senator en burgemeester
 Marc Grosjean (1958-), Belgisch voetbaltrainer
 Romain Grosjean (1986-), Zwitsers-Frans autocoureur
 Sébastien Grosjean (1978-), Frans tennisser

Achternaam